Thuringen I
Orte in Thuringen